Юлих (Йюлих; ) — город в Германии, в регионе Дюрен, федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Исторически — столица герцогства Юлихского. Ныне известен расположенным неподалёку научно-исследовательским центром — Forschungszentrum Jülich.

Население

Культура и достопримечательности

Музеи 
 Музей города (ссылка )

Здания 
 «Ведьмины ворота» (Hexenturm),
 Цитадель,
 укрепления в районе моста через Рур,
 церковь успения Богородицы,
 ахенские ворота.

Спорт 
Команда TTC Jülich (настольный теннис) выступает в немецкой национальной лиге.
Футбольный клуб SC Jülich 1910 выиграл чемпионат Германии по футболу среди любителей в 1969, 1970 и 1971.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Научно-исследовательский центр  (Forschungszentrum Jülich)
 Университет прикладных наук Ахен-Юлих
 Центр культуры и отдыха 
 Парк культуры и отдыха 
 Веб-камера с видом на «Ведьмины ворота» 

Города Северного Рейна-Вестфалии